Кейптаунский филармонический оркестр () — южноафриканский симфонический оркестр, базирующийся в Кейптауне. Основан в 1914 году как Кейптаунский муниципальный оркестр (), с 1969 г. Кейптаунский симфонический оркестр, с 1997 г. под нынешним названием.

История оркестра 
Инициатива учреждения оркестра в Кейптауне принадлежала предпринимателю Уолтеру Маршаллу (Walter Marshall; 1867—1949), который в 1910 г. внёс соответствующее предложение в городской совет. Городской совет рассматривал вопрос в течение трёх лет, однако в конце концов успех устраивавшихся в городе любительских концертов и особенно триумфальное гастрольное выступление Игнаца Падеревского убедили городское руководство в том, что такой музыкальный коллектив будет востребован публикой. 14 августа 1913 года решение об учреждении оркестра было принято. В декабре был назначен первый музыкальный руководитель Тео Вендт, в течение января наняты 30 оркестрантов во главе с концертмейстером Элли Марксом (Ellie Marx; 1874—1955), учеником Эжена Изаи. 28 февраля 1914 года оркестр дал свой первый концерт, в программе которого первому отделению с Неоконченной симфонией Франца Шуберта, увертюрой к «Нюрнбергским мейстерзингерам» Рихарда Вагнера и «Валлийской рапсодией» Эдварда Джермана было противопоставлено второе с лёгкими пьесами Отто Николаи, Армаса Ярнефельта, Эмиля Вальдтейфеля и др. Для повышения слушательской подготовки основу первого сезона составили лекции-концерты, посвящённые всем симфониям Людвига ван Бетховена. Уже летом 1914 г. оркестр совершил гастрольную поездку по городам Южной Африки, завершив турне в Дурбане, откуда оркестрантам с трудом удалось вернуться в Кейптаун, поскольку из-за начала Первой мировой войны поезда были реквизированы для перевозки войск.

24 сентября 1924 года оркестр впервые выступил по радио. В 1925 г. была совершена гастрольная поездка в Великобританию. В 1930 г. Кейптаунский оркестр впервые участвовал в осуществлённой в городе оперной постановке («Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти). В январе 1931 г. за пульт оркестра впервые встал авторитетный приглашённый дирижёр — сэр Генри Вуд, в 1932 г. в качестве солиста с оркестром выступил Яша Хейфец. В 1934 г. оркестр сопровождал южноафриканские гастрольные выступления Русского балета. После того, как преследовавшие оркестр на протяжении первых 40 лет его существования финансовые трудности были в целом преодолены, с середины 1950-х гг. сотрудничать с ним в ходе южноафриканских выступлений стали многие выдающиеся музыканты, в том числе Игорь Стравинский.

1965 год ознаменовался для оркестра введением режима сегрегации: несмотря на длившееся несколько месяцев сопротивление городского совета Кейптауна, правительство ЮАР всё же обязало оркестр рассаживать слушателей разной расовой принадлежности в разных частях зала. В 1969 г. численность оркестрантов была увеличена с 45 до 72 человек. В 1971 г. менеджмент оркестра принял решение упразднить пост главного дирижёра и приглашать для дирижирования различных специалистов сроком до трёх месяцев — среди них были Карло Цекки, Менди Родан, Луи Фремо, Владимир Ашкенази, Гаэтано Делогу, Юбер Судан, Самуил Фридман, Элиякум Шапира; Фремо в 1984 г. был объявлен дирижёром-лауреатом. Режим международного бойкота ЮАР заметно осложнил приглашение зарубежных дирижёров и исполнителей. Тем не менее, в 1988 г. оркестр впервые за 64 года отправился на заокеанские гастроли на Тайвань.

В 1997 г. Кейптаунский симфонический оркестр был объединён с оркестром Капского совета по делам искусств (), основанным в 1971 году для сопровождения оперных и балетных постановок.

Руководители оркестра 
 Тео Вендт (1914—1924)
 Лесли Хьюард (1924—1927)
 Уильям Пикерил (1927—1946)
 Энрике Хорда (1948—1953)
 Эдвард Данн (1954—1955)
 Хьюго Ригнолд (1956—1957, приглашённый дирижёр)
 Дэвид Тидболд (1960—1965)
 Георг Тинтнер (1966—1967)
 Дерек Хадсон (1967—1971)
 Омри Хадари (1989—1993, главный приглашённый дирижёр с 1987 г.)

Оркестры ЮАР
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1914 году
Кейптаун